Onderdistrict in Indonesië
 Karanggeneng (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Karanggeneng (Boyolali), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Karanggeneng (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Karanggeneng (Kandeman), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Karanggeneng (Kunduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Karanggeneng (Karanggeneng), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Karanggeneng (Pitu), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java